Kishida bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Kishida (Han)

Kishida ist der Familienname folgender Personen:
 Eriko Kishida (1929–2011), japanische Kinderbuchautorin und Übersetzerin
 Fumio Kishida (* 1957), japanischer Politiker
 Kishida Ginkō (1833–1905), früher japanischer Journalist
 Hiroki Kishida (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Kazuhito Kishida (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kishida Kunio (1890–1954), japanischer Schriftsteller, Literaturkritiker, Übersetzer und Dramatiker
 Kyōko Kishida (1930–2006), japanische Schauspielerin
 Kyūkichi Kishida (1888–1968), japanischer Arachnologe, Mammaloge und Biogeograph
 Masayuki Kishida (* 1985), japanischer Schwimmer
 Kishida Ryūsei (1891–1929), japanischer Maler
 Shin Kishida (1939–1982), japanischer Schauspieler
 Shōhei Kishida (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kishida Toshiko (1863–1901), japanische Feministinnen und Schriftstellerin
 Yūsuke Kishida (* 1999), japanischer Fußballspieler